Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2002 vond plaats van 29 januari tot en met 3 februari 2002 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de negentiende editie van de Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Lindsay Davenport was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Amerikaanse Monica Seles in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Hingis wist voor de vierde keer het toer­nooi van Tokio op haar naam te schrij­ven. Het was haar veertigste WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 182.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Lisa Raymond en Rennae Stubbs slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Els Callens en Roberta Vinci in twee sets. Het was hun 24e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs negen.

De Belgische Els Callens was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2002
Tokio